L'Asie est un continent situé à l'est de l'Europe et de l'Afrique, et à l'ouest de l'Amérique.

Asie peut aussi faire référence à :

Géographie 
 L'Asie Mineure, ou Anatolie, qui désigne le penisturque.

Histoire 
 L'Asie, province romaine.

Astronomie 
 (67) Asie, astéroïde.

Navires 
 Asie ( / Azia), croiseur de la Marine impériale de Russie, qui prit part à la Première Guerre mondiale.

Peinture 
 L'Asie, peinture à l'huile de Henri Matisse.

Personnage de roman 
 Asie, surnom de Jacqueline Collin, personnage de Splendeurs et Misères des courtisanes d'Honoré de Balzac.

Voir aussi